Е́йнджел, Е́нджел ( — янгол) може значити:

Географія 

 Ейнджел — острів у Каліфорнії.

Люди 

 Ванесса Ейнджел — американська акторка та модель.
 Джеймс Крофорд Ейнджел — американський льотчик.
 Джоанна Ейнджел — американська порноакторка, засновниця жанру альт-порно.
 Ів Ейнджел — угорська порноакторка.